Miguel Covarrubias ist der Name folgender Personen:

* Miguel Covarrubias (Künstler) (1904–1957), mexikanischer Künstler, Ethnologe und Kunsthistoriker
 Miguel Covarrubias Acosta (1856–1924), mexikanischer Politiker und Diplomat